Ядав () — группа каст в Индии и Непале, относящаяся к варне кшатриев, а также индийская фамилия. Известные носители фамилии:
 Ядав, Акхилеш (род. 1973) — индийский политик, председатель Самаджвади парти.
 Ядав, Лалу Прасад (род. 1948) — индийский политический и государственный деятель, министр железных дорог Индии (2004—2009), главный министр штата Бихар (1990—1997).
 Ядав, Рам Баран (род. 1948) — генеральный секретарь партии Непальский конгресс, первый президент Непала.